Masur – wieś w Jemenie, w muhafazie Sana
 Masur – miasto w Indiach
 Masur – wieś w Iranie, w prowincji Lorestan

Ludzie o nazwisku Masur 
 Harold Q. Masur (1909–2005) – amerykański prawnik i pisarz
 Kurt Masur (1927–2015) – niemiecki dyrygent
 Norbert Masur (1901–1971) – niemiecki Żyd, działacz Światowego Kongresu Żydów
 Richard Masur (ur. 1948) – amerykański aktor
 Wally Masur (ur. 1963) – australijski tenisista